

Дзержаново — село в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Дзержаново — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства